Keuning ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Keuning (* 1976), US-amerikanischer Musiker und Gitarrist
 Dietrich Keuning (1908–1980), deutscher Politiker (SPD), MdB, Oberbürgermeister von Dortmund
 Ralph Keuning (* 1961), Kunsthistoriker und seit 2007 Direktor des Museums de Fundatie in Zwolle